

Лук'яновка — присілок, Люберецький міський округ, Московська область
 Лук'яновка — присілок, Прокоп'євський округ, Кемеровська область